Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) — один из главных органов Организации Объединённых Наций, который координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и её специализированных учреждений.

ЭКОСОС служит центральным форумом для обсуждения международных экономических и социальных вопросов и формулирования рекомендаций по политике, адресованных государствам-членам и системе Организации Объединенных Наций. Помимо меняющихся членов 54 государств-членов ООН, более 1600 неправительственных организаций имеют консультативный статус при Совете для участия в работе Организации Объединенных Наций.

ЭКОСОС проводит одну четырехнедельную сессию каждый год в июле, а с 1998 года также проводит ежегодные встречи в апреле с министрами финансов, возглавляющими ключевые комитеты Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, каждый июль под эгидой Совета созывается Политический форум высокого уровня (ПФВУ), на котором рассматривается ход реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Общая информация 
Место расположения: Нью-Йорк (США). Учреждён 26 июня 1945 года.

Уставом ООН ЭКОСОС учреждён в качестве главного органа, отвечающего за координацию деятельности 15 специализированных учреждений ООН, 9 функциональных комиссий и 5 региональных комиссий в экономической и социальной сфере. Совет является также центральным форумом для обсуждения международных экономических и социальных проблем и выработки рекомендаций в отношении политики для государств-членов и системы ООН, получая доклады от 11 фондов ООН и программ ООН.

В сферу деятельности Экономического и Социального Совета входят:
 Содействие экономическому и социальному прогрессу, в том числе повышению уровня жизни и полной занятости населения;
 Выработка способов разрешения международных проблем в экономической и социальной областях и в области здравоохранения;
 Содействие международному сотрудничеству в сфере культуры и образования;
 Создание условий для всеобщего уважения прав человека и его основных свобод.

Совет уполномочен созывать специальные заседания по чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера в случае и по мере необходимости.

ЭКОСОС проводит или организует исследования по вопросам, входящим в сферу его деятельности, публикует доклады по этим вопросам. Он также оказывает содействие в подготовке и организации проведения международных конференций по экономическим и социальным проблемам, способствует осуществлению решений этих конференций. Для реализации своих полномочий в распоряжение Совета выделено более 70 процентов людских и финансовых ресурсов всей системы ООН.

Президиум ЭКОСОС 
В начале каждой ежегодной сессии ЭКОСОС избирается Президиум Экономического и Социального Совета. Основные функции Президиума заключаются в подготовке повестки дня, составлении программы работы и организации сессии при поддержке Секретариата ООН.

Состав ЭКОСОС 

Совет состоит из представителей 54 государств, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН сроком на три года. Нет ограничений на переизбрание: выбывающий член ЭКОСОС может быть переизбран немедленно. Каждый член ЭКОСОС имеет 1 (один) голос. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов ЭКОСОС.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2847 от 20 декабря 1971 года (A/RES/2847(XXVI)) установила следующий порядок распределения мест в ЭКОСОС:

Пять региональных комиссий 

 Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)
 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА)
 Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)
 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)

Действующие государства-члены ЭКОСОС 

Полный список членов ЭКОСОС на 2015 год с указанием даты истечения их полномочий

Общие сведения 

 Президиум
 Члены
 Основные сессии
 Вспомогательные органы
 Выборы
 Новые функции
 Темы
 Специальные механизмы
 Правила процедуры
 Участие НПО
 Вопросы и ответы

См. также 

 Комитет экспертов по международному сотрудничеству в области налогообложения ЭКОСОС

Примечания

Ссылки 

 Раздел ЭКОСОС на сайте ООН
 Вспомогательные органы ЭКОСОС

 
Международные экономические организации